Lamezan ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Lamezan (1878–1947), deutscher Offizier und paramilitärischer Aktivist
 Eduard Lamezan-Salins (1835–1903), österreichischer Jurist und Rettungsfachmann
 Ferdinand von Lamezan (1843–1896), deutscher Diplomat
 Robert Graf Lamezan-Salins (1869–1930), österreichischer Militär